Iris — музыкальная синти-поп-группа из США, образованная в Техасе в 1993 году (до 1998 года — «Forgiving Iris»).

Особенностью звучания являются чистый романтичный вокал и сложные пышные аранжировки. Критики жанра его оценили высоко.

Состав группы 
 Риган Джонс (Reagan Jones)
 Эндрю Сега (Andrew Sega)
 Мэтт Моррис (Matt Morris) (до 2002)

Дискография

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 интервью на сайте synth-radio.ru

Музыкальные коллективы из Остина
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из США